Heping kan syfta på:
 Heping, Heyuan – härad i Guangdong-provinsen
 Heping, Shenyang - stadsdistrikt i Liaoning-provinsen
 Heping, Tianjin - stadsdistrikt i Tianjins storstadsområde

 Heping (köping i Kina, Gansu)
 Heping (socken i Kina, Fujian)
 Heping (socken i Kina, Guangxi, lat 22,42, long 107,35)
 Heping (köping i Kina, Guangxi, lat 23,54, long 110,65)
 Heping (socken i Kina, Guangxi, lat 25,57, long 109,61)
 Heping (socken i Kina, Anhui)
 Heping (socken i Kina, Chongqing)
 Heping (köping i Kina, Guizhou)
 Heping (socken i Kina, Hunan)
 Heping (socken i Kina, Heilongjiang)
 Heping (socken i Kina, Shandong)
 Heping (socken i Kina, Sichuan)
 Heping (köpinghuvudort i Kina, Guangdong Sheng, lat 23,25, long 116,48)
 Heping (köpinghuvudort i Kina, Hainan Sheng, lat 18,90, long 110,02)
 Heping (sockenhuvudort i Kina, Hunan Sheng, lat 28,93, long 109,73)
 Heping (köpinghuvudort i Kina, Liaoning Sheng, lat 40,14, long 122,20)
 Heping (sockenhuvudort i Kina, Hubei Sheng, lat 30,63, long 114,39)
 Heping (sockenhuvudort i Kina, Qinghai Sheng, lat 36,63, long 101,24)

Personer
 Heping (kejsare)

WP:Projekt Kina